Hydnoraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Hydnoraceae ingår i ordningen pepparordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hydnoraceae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pepparordningen
Hydnoraceae